Кроссинг-симметрия — тип симметрии в квантовой теории поля, связывающий амплитуду рождения элементарной частицы с амплитудой поглощения соответствующей ей античастицы. Является следствием CPT-инвариантности и свойством аналитичности амплитуд процессов как функции всех скалярных произведений четырёхмерных импульсов участвующих частиц. Амплитуда процесса рассеяния двух элементарных частиц с образованием двух новых частиц является аналитической функцией переменных Мандельштама s, u, t. При замене частиц на античастицы и переносе в другую часть уравнения 
эти переменные переходят друг в друга.

Если известна амплитуда реакции c участием четырех элементарных частиц  c четырёхмерными импульсами :
 
 , 

то кроссинг-симметрия позволяет путём аналитического продолжения амплитуды реакции по импульсам частиц автоматически вычислить амплитуды реакций 

 ,

путём замены 
 
 , 

путём замены 

причём все эти процессы рассматриваются как различные каналы протекания одной и той же реакции.

См. также 
 Переменные Мандельштама

Примечания

Литература 

 

Квантовая теория поля
Симметрия (физика)